Чекановський () — польське прізвище.

 Чекановський Олександр Лаврентійович (1833—1876) — український мандрівник та геолог.
 Олександр (Чекановський) (1881—1937) — діяч обновленства, до 1922 року — єпископ Російської православної церкви, єпископ Липовецький і Бердичівський.
 Ян Чекановський (1882—1965) — польський антрополог, етнограф і лінгвіст.

Польські прізвища